Чемпіонат Польщі з хокею 2020 — 85-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіонат стартував 11 вересня 2019 року, 7 березня 2020 через пандемію COVID-19 чемпіонат зупинили. Вп'яте за свою історію чемпіоном Польщі став ГКС (Тихи).

Учасники чемпіонату

Попередній етап

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали 
 ГКС (Тихи) — ГКС (Катовиці)
 Унія (Освенцим) — ГКС (Ястшембе)

Матчі скасовані через пандемію COVID-19.

Джерела 
 Офіційний сайт 
 Польська Екстраліга на hockeyarchives 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
Хокей
Хокей